Ksenia Romanowa (1875–1960)
 Ksenia Romanowa (1903–1965)